Mixolineidae är en familj av djur. Mixolineidae ingår i klassen Anopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Mixolineidae finns 3 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Mixolineidae